

Nom commun 
 La casbah, kasbah, kasba ou qasba, est une citadelle ou le cœur historique d'une ville d'Afrique du Nord.
De la même façon, alcazaba ou alcáçova désigne une place forte dans la péninsule ibérique.

Lieux

Algérie 
 Casbah, commune de la wilaya d'Alger.
 La casbah d'Alger, partie encore existante de la vieille ville.
 La Casbah de Annaba, partie la plus ancienne de la ville de Annaba.
 La Casbah de Béjaïa, l'une des parties la plus ancienne de la ville de Béjaia.
 La casbah de Constantine, partie la plus ancienne de la ville de Constantine.
 La casbah de Dellys, partie la plus ancienne de la ville de Dellys.
 La Casbah d'Oran, l'une des parties la plus ancienne de la ville d'Oran.
 La Casbah de Ténès, partie la plus ancienne de la ville de Ténès.
 La Casbah de Tlemcen, l'une des parties la plus ancienne de la ville de Tlemcen.

Maroc 
 La kasbah d'Agadir, dont ne subsiste que le grand mur d'enceinte.
 La kasbah d'Essaouira.
 La kasbah des Gnaouas, à Salé.
 La kasbah de Kénitra.
 La kasbah des Oudayas, à Rabat.
 La kasbah de Tamdart, à Fès,
 La kasbah de Télouet.
 La kasbah de Tifoultoute, à Tarmigt.
 La mosquée de la Kasbah, à Essaouira.
 Le musée d'Al Kasbah, à Tanger.

Tunisie 
 La kasbah du Kef, citadelle au sein de la vieille ville du Kef.
La kasbah de Sfax, citadelle au sein de la vieille ville de Sfax.
La kasbah de Tunis, quartier de Tunis correspondant à l'ancienne citadelle au sein de la vieille ville.
La place de la Kasbah, à Tunis.
La rue de la Kasbah, à Tunis.

Chanson 
 Rock the Casbah chanson de Clash sorti en 1982.

Cinéma 
 Casbah (Algiers), film  américain de John Cromwell sorti en 1938.
 Casbah, film américain de John Berry sorti en 1948.
 Rock the Casbah, film israélien de Yariv Horowitz sorti en 2012.
 Rock the Casbah, film franco-marocain de Laïla Marrakchi, sorti en 2013.
 Rock the Kasbah, film américain de Barry Levinson, sorti en 2015.

Autres 
 Casbah Éditions, maison d'édition algérienne

Homonymie de titre